|-
| 182301 - || || 14 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182302 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182303 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182304 - || || 17 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182305 - || || 17 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182306 - || || 18 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182307 - || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182308 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182309 - || || 22 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182310 - || || 22 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182311 - || || 22 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182312 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182313 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182314 - || || 25 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182315 - || || 22 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182316 - || || 28 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182317 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182318 - || || 25 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182319 - || || 25 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182320 - || || 27 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182321 - || || 30 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182322 - || || 27 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182323 - || || 28 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182324 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182325 - || || 9 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182326 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182327 - || || 9 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182328 - || || 9 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182329 - || || 8 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182330 - || || 9 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182331 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182332 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182333 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182334 - || || 12 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182335 - || || 15 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182336 - || || 15 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182337 - || || 14 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182338 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182339 - || || 12 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182340 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182341 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182342 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182343 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182344 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182345 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182346 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182347 - || || 17 d'agost de 2001 || Needville || Needville
|-
| 182348 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182349 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182350 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182351 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182352 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182353 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182354 - || || 18 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182355 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182356 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182357 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182358 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182359 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182360 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182361 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182362 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182363 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182364 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182365 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182366 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182367 - || || 21 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182368 - || || 24 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182369 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182370 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182371 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182372 - || || 25 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182373 - || || 29 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182374 - || || 23 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182375 - || || 22 d'agost de 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 182376 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182377 - || || 22 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182378 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182379 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182380 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182381 - || || 24 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182382 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182383 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182384 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182385 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182386 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182387 - || || 25 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182388 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182389 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182390 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182391 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182392 - || || 20 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182393 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182394 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182395 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182396 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182397 - || || 20 d'agost de 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 182398 - || || 20 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182399 - || 2001 RX || 8 de setembre de 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 182400 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

2